Prosper Péchot (1849-1928), un polytechnicien et officier d’artillerie français.

Voir aussi 
 Système Péchot, un ensemble de voies ferrées et de matériel roulant de campagne militaire
 Locomotive Péchot-Bourdon, une locomotive propre au système Péchot